Île Nelson peut désigner :
 l'île Nelson, une île des îles Shetland du Sud ;
 l'île Nelson, une île d'Égypte située au large d'Aboukir ;
 l'île Nelson, une île de Colombie-Britannique au Canada.
 l'île Nelson, une île américaine de l'Alaska.
 l'île Nelson, une île norvégienne du Svalbard.

Voir aussi 
 L'Île Nelsons, une île de l'archipel des Chagos.